Kurdyjsko-Polska Izba Handlowa (ang. Kurdish-Polish Chamber of Commerce, kurd. ژوورى كوردى-لوس دەكاتى بازرگانى) – izba handlowa, wspierająca polsko-kurdyjskie stosunki gospodarcze oraz reprezentuje i chroni interesy polskich i kurdyjskich firm członkowskich. 

Izba utrzymuje przedstawicielstwo w Irbilu w Iraku.

Izby gospodarcze
Kurdystan
Gospodarka Iraku
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-irackie